La Royal Navy ha tenido buques nombrados HMS Swiftsure desde 1573, entre los que se incluyen:

  fue un galeón botado en 1573, reconstruido y renombrado Speedwell en 1607, y perdido en 1624.
  fue un navío de 42 cañones botado en 1621, y capturado por los holandeses en 1666.
  fue un navío de línea de 70 cañones botado en 1673, que posteriormente, fue renombrado Revenge.
  fue un navío de línea de 70 cañones botado en 1750.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1787, capturado por Francia en 1801. Posteriormente, recapturado por la Royal Navy en la Batalla de Trafalgar y renombrado como HMS Irresistible.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1804, que participó en la batalla de Trafalgar y que fue vendido en 1845.
  fragata blindada, líder de su clase, botada en 1870.
  acorazado pre- Dreadnought líder de su clase, botado en 1903. Sirvió en el Mediterráneo durante la Primera Guerra Mundial y fue desguazado en 1920.
  fue un crucero ligero de clase Minotaur botado en 1943. Sirvió en lejano oriente durante la Segunda Guerra Mundial.
  fue un submarino, líder de su su clase, botado en 1971. Fue dado de baja en 1992, tras sufrir dañoes en su casco de presión durante sus pruebas.

Nombres de buques británicos